Студенка (Студёнка) — топонимы и гидронимы:

Населённые пункты

Белоруссия 

Витебская область
 Студенка — деревня в составе Гуркинского сельсовета Городокского района.
 Студенка — деревня в составе Бегомльского сельсовета Докшицкого района.
 Студенка — деревня в составе Пышненского сельсовета Лепельского района.
 Студенка — деревня в составе Студенковского сельсовета Сенненского района.
 Студенка — деревня в составе Лытыголичского сельсовета Чашникского района.

Гродненская область
 Студенка — деревня в составе Мирского сельсовета Кореличского района

Минская область
 Студёнка — деревня в составе Мётченского сельсовета Борисовского района
 Студенка — деревня в составе Пригородного сельсовета Борисовского района
 Студенка — деревня в составе Крупского сельсовета Крупского района
 Студенка — деревня в составе Курганского сельсовета Смолевичского района

Могилёвская область
 Студёнка — деревня в составе Лебедянсковского сельсовета Белыничского района
 Студёнка — деревня в составе Запольского сельсовета Белыничского района
 Студёнка — деревня в составе Глухского сельсовета Быховского района

Россия 
 Студенка — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Студёнка — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Студёнка — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Студенка — село в Белинском районе Пензенской области.
 Студенка — село в Пачелмском районе Пензенской области.
 Студенка — село в Турковском районе Саратовской области.

Чехия 

Город
 Студенка — город и узловая железнодорожная станция в районе Новый Йичин Моравскосилезского края.

Части населенных пунктов
 Студенка — часть местечка Штоки в районе Гавличкув-Брод в крае Высочина.
 Студенка — часть города Новая Пака в районе Йичин Краловоградецкого края.
 Студенка — часть города Баков-над-Йизероу в районе Млада-Болеслав Среднечешского края.

Реки

Россия 
 Студенка — в Воронежской области, приток р. Белой.
 Студенка — в Воронежской области, приток р. Ивница.
 Студенка — в Ивановской области, приток Вязьмы.
 Студёнка — в Ленинградской области, приток Луги.
 Студенка — в Торопецком районе Тверской области, приток р. Добша.
 Студёнка — в Республике Марий Эл, приток р. Малая Кокшага.
 Студенка — в Республике Марий Эл, приток р. Рутка.
 Студёнка — в Республике Саха, приток р. Пеледуй.
 Студёнка — устаревшее название р. Студенец , левого притока реки Чернь река в Тульской и Орловской областях.
 Студёнка — деревня в Турковском районе Саратовской области

Украина 
 Студенка — в Тернопольской области, приток р. Стрыпа.